

Musique
Captain Marvel est le titre d'un disque de Stan Getz et le titre d'un thème de jazz/salsa de Chick Corea enregistré en 1972 sur l'album du même nom.
Captain Marvel est le titre d'une chanson de l'album Light as a Feather enregistré en 1972 par le groupe de Chick Corea Return to Forever.

Comics
Adventures of Captain Marvel est le titre d'une série de comics publiées par Fawcett Publications (de 1940 à 1953).
Captain Marvel est le titre de plusieurs séries de comics publiées par Countryside Company (en 1966)  et Marvel Comics (huit séries à partir de 1967).
The Mighty Captain Marvel est une série de comics publiée par Marvel Comics depuis 2017.

Personnages de comics 
Captain Marvel (DC Comics) est un personnage créé par Fawcett Publications en 1940 et racheté par DC Comics en 1972.
 Captain Marvel est un personnage créé par Carl Burgos dans un comics publié par M.F. Comics en 1966.

Captain Marvel (Marvel Comics) est le nom porté successivement par plusieurs héros appartenant à Marvel Comics :
Captain Mar-Vell, créé par Stan Lee en 1967,
Monica Rambeau, dans les années 1980, aussi connue sous les noms Photon, Pulsar et Spectrum,
Genis-Vell, apparu en 1993, aussi connu sous les noms Legacy et Photon,
 Phyla-Vell,  créée en 2003 par Peter David, aussi connue sous le nom de Quasar.
Khn'nr, un clone apparu en 2008,
Noh-Varr, en 2009, aussi connu sous les noms Marvel Boy et Protector, 
 Carol Danvers  depuis 2012, aussi connue sous le nom Miss Marvel.
Mahr Vehl : Captain Marvel de l'univers Ultimate Marvel.

Cinéma
Le Capitaine Marvel (Adventures of Captain Marvel) est le titre d'un serial sorti en 1941, basé sur le personnage de DC Comics.
 Captain Marvel, réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck, sorti en 2019, basé sur le personnage de Carol Danvers de Marvel Comics.

Homonymie